Какальче́н () — посёлок в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Cacalchén с майяского языка можно перевести как колодец с двумя шахтами.

Поселение было основано в доиспанский период, но первое упоминание относится только к XVI веку, когда была основана церковь Святого Павла.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Юкатана